Светско првенство у фудбалу 2014. (службени назив: -{2014 FIFA World Cup Brasil}-) је 20. светско фудбалско првенство које се одржало у Бразилу. Првенство се одржало од 12. јуна 2014. до 13. јула 2014.

Бразил је по други пут био домаћин светског првенства, након Светског првенства 1950. Бразил је, поред Мексика, Италије, Француске и Немачке, пета држава која је била домаћин светског првенства два пута.

Титулу светског првака је по четврти пут освојила репрезентација Немачке, савладавши у финалу репрезентацију Аргентине. Треће место освојила је репрезентација Холандије која је у утакмици за треће место савладала домаћина Бразил резултатом 3-0.

Избор домаћина 
ФИФА је 7. марта 2003. објавила да ће се, по други пут након Светског првенства 1978. у Аргентини, у складу са политиком ФИФЕ (ротација) Светско првенство у фудбалу 2014. одржати на јужноамеричком континенту.

КОНМЕБОЛ (јужноамеричка фудбалска организација) је 3. јуна 2003. најавила да су за организацију првенства заинтересовани Бразил и Колумбија. 

11. априла 2007. Фудбалски савез Колумбије је објавио да повлачи своју кандидатуру за домаћина првенства, тако да је само Бразил остао у трци за домаћина. 29. октобра 2007. ФИФА је у Цириху објавила да ће се првенство одржати у Бразилу.

Квалификације 

Бразил се директно квалификовао као домаћин. 

Босна и Херцеговина се по први пут у историји квалификовала. 

Репрезентације које нису учествовале на прошлом светском првенству а сада су се квалификовале су: Еквадор, Костарика, Колумбија, Иран, Белгија, Русија, Хрватска. Репрезентације које су учествовале на прошлом светском првенству а сада се нису квалификовале су: Северна Кореја, Парагвај, Данска, Словачка, Словенија, Србија, Нови Зеланд, Јужноафричка Република (учествовала као домаћин).

Репрезентације које су се квалификовале 

На Светском првенству 2014. су укупно учествовале 32 земље, а то су:

Стадиони 
Према садашњој пракси ФИФА, само један град може да користи два стадиона, а број градова домаћина је ограничен између осам и десет. Фудбалски савез Бразила је ипак затражио дозволу да се утакмице светског првенства играју у 12 градова. ФИФА је 26. децембра 2008. дала зелено светло за план са 12 градова.

Коначан списак од дванаест стадиона, од првобитно најављених седамнаест, на којима ће се играти утакмице Светског првенства 2014. је званично објављен од стране ФИФА 31. маја 2009.

Жреб 
Жреб је одржан 6. децембра 2013. у Салвадору.

Распоред шешира је био следећи
 1. Носиоци група са фиксираним носиоцем А групе, Бразилом
 2. Африка и Јужна Америка
 3. Азија/Океанија/Северна, Централна Америка и Кариби
 4. Европа

Шешир 1
  
  
  
  
  
  
  
  

Шешир 2
  
  
  
  
  
  
  

Шешир 3
  
 
  
  
  
  
  
  

Шешир 4

Групе

Такмичење по групама 

Сатница одигравања утакмица је по средњоевропском времену.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група E

Група Ф

Група Г

Група Х

Елиминациона фаза

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Награде

Коначни пласман учесника 
Сва 32 тима су рангирана на основу критеријума која су коришћена и на претходном Светском првенству 2010.

Види још 
 Светско првенство у фудбалу
 ФИФА
 Фудбал

Референце

Спољашње везе 

 Званична страница Светског првенства 2014.  на сајту ФИФА

 
2014
Фудбал у Бразилу
Спорт у 2014.